Сен-Мало — название некоторых географических объектов, названных в честь Святого Мало.

 Сен-Мало — город в Бретани.
 Сен-Мало — округ во Франции.
 Сен-Мало — залив в проливе Ла-Манш.
 Сен-Мало — муниципалитет в Квебеке.
 Республика Сен-Мало — государственное образование конца XVI века.
 Сен-Мало — улица в Бресте.

См. также 
 Мало